

501001–501100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 501001 || || 3 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 501002 || || 4 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 501003 || || 4 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 501004 || || 4 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 501005 || || 3 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 501006 || || 8 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#E9E9E9
| 501007 || || 15 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 501008 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 501009 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 501010 || || 3 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 501011 || || 3 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 501012 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#E9E9E9
| 501013 || || 3 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 501014 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 501015 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 501016 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 501017 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 501018 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 501019 || || 5 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 501020 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 501021 || || 20 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 501022 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 501023 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 501024 || || 8 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 501025 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 501026 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 501027 || || 1 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 501028 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 501029 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 501030 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 501031 || || 5 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 501032 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 501033 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 501034 || || 3 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 501035 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 501036 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 501037 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 501038 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 501039 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 501040 || || 4 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 501041 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 501042 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 501043 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 501044 || || 13 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 501045 || || 5 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 501046 || || 12 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 501047 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 501048 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 501049 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 501050 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 501051 || || 7 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 501052 || || 10 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 501053 || || 4 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 501054 || || 14 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 501055 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 501056 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 501057 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 501058 || || 14 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 501059 || || 15 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#E9E9E9
| 501060 || || 30 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 501061 || || 7 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 501062 || || 27 de gener de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 501063 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 501064 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 501065 || || 4 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#E9E9E9
| 501066 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 501067 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 501068 || || 22 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#fefefe
| 501069 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 501070 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 501071 || || 12 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 501072 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 501073 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 501074 || || 4 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 501075 || || 28 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 501076 || || 14 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 501077 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 501078 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#E9E9E9
| 501079 || || 2 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 501080 || || 12 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 501081 || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 501082 || || 27 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 501083 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 501084 || || 30 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 501085 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 501086 || || 25 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 501087 || || 28 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 501088 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 501089 || || 24 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 501090 || || 5 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 501091 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 501092 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 501093 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 501094 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 501095 || || 28 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 501096 || || 14 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 501097 || || 29 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 501098 || || 29 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 501099 || || 29 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 501100 || || 12 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

501101–501200 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 501101 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 501102 || || 21 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 501103 || || 30 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#E9E9E9
| 501104 || || 29 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#C2E0FF
| 501105 || || 23 de setembre de 2013 || Calar Alto-CASADO || S. Hellmich, S. Mottola || cubewano? ||  —
|-id=106 bgcolor=#E9E9E9
| 501106 || || 3 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 501107 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 501108 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 501109 || || 28 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 501110 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 501111 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 501112 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 501113 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 501114 || || 20 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#FA8072
| 501115 || || 30 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 501116 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#E9E9E9
| 501117 || || 8 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 501118 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 501119 || || 15 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 501120 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 501121 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 501122 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 501123 || || 1 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 501124 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 501125 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 501126 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 501127 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 501128 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 501129 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 501130 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 501131 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 501132 || || 25 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 501133 || || 26 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 501134 || || 28 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 501135 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 501136 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 501137 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 501138 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 501139 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 501140 || || 4 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 501141 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 501142 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 501143 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 501144 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 501145 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 501146 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 501147 || || 6 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 501148 || || 13 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 501149 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 501150 || || 14 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 501151 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 501152 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#E9E9E9
| 501153 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 501154 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 501155 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 501156 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 501157 || || 15 de desembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 501158 || || 21 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 501159 || || 5 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 501160 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 501161 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 501162 || || 30 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 501163 || || 6 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#fefefe
| 501164 || || 31 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 501165 || || 10 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 501166 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 501167 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 501168 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 501169 || || 16 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 501170 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 501171 || || 1 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 501172 || || 20 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 501173 || || 16 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 501174 || || 9 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 501175 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 501176 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 501177 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 501178 || || 2 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 501179 || || 27 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 501180 || || 20 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 501181 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 501182 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 501183 || || 5 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 501184 || || 10 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 501185 || || 13 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 501186 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 501187 || || 3 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 501188 || || 3 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#E9E9E9
| 501189 || || 12 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 501190 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 501191 || || 14 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 501192 || || 14 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 501193 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 501194 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 501195 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 501196 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 501197 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 501198 || || 8 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 501199 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#fefefe
| 501200 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

501201–501300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 501201 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#E9E9E9
| 501202 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#E9E9E9
| 501203 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 501204 || || 27 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#E9E9E9
| 501205 || || 2 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 501206 || || 3 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#E9E9E9
| 501207 || || 15 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 501208 || || 17 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#E9E9E9
| 501209 || || 4 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 501210 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#E9E9E9
| 501211 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 501212 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 501213 || || 5 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#C7FF8F
| 501214 || || 5 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || M. W. Buie || centaure ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 501215 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#FA8072
| 501216 || || 5 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 501217 || || 20 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 501218 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#E9E9E9
| 501219 || || 22 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 501220 || || 11 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#E9E9E9
| 501221 || || 2 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 501222 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 501223 || || 13 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 501224 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 501225 || || 17 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 501226 || || 10 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 501227 || || 29 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 501228 || || 6 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 501229 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#E9E9E9
| 501230 || || 17 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#E9E9E9
| 501231 || || 6 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 501232 || || 22 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 501233 || || 29 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 501234 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 501235 || || 6 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 501236 || || 12 d'octubre de 2013 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 501237 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 501238 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#E9E9E9
| 501239 || || 16 de novembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 501240 || || 2 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 501241 || || 26 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 501242 || || 3 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#FFC2E0
| 501243 || || 9 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 501244 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 501245 || || 20 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#E9E9E9
| 501246 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 501247 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 501248 || || 22 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 501249 || || 3 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 501250 || || 21 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 501251 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 501252 || || 8 d'octubre de 2013 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 501253 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 501254 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 501255 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 501256 || || 28 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 501257 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 501258 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 501259 || || 17 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#E9E9E9
| 501260 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#E9E9E9
| 501261 || || 30 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#E9E9E9
| 501262 || || 22 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 501263 || || 30 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 501264 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 501265 || || 26 de novembre de 2013 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 501266 || || 26 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 501267 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 501268 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 501269 || || 26 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 501270 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 501271 || || 14 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 501272 || || 18 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 501273 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 501274 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 501275 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 501276 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 501277 || || 13 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 501278 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 501279 || || 31 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 501280 || || 21 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 501281 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 501282 || || 25 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 501283 || || 6 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 501284 || || 28 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 501285 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#E9E9E9
| 501286 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 501287 || || 6 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 501288 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 501289 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 501290 || || 1 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 501291 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 501292 || || 30 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#E9E9E9
| 501293 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#E9E9E9
| 501294 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 501295 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 501296 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 501297 || || 2 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 501298 || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 501299 || || 12 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 501300 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

501301–501400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 501301 || || 2 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#E9E9E9
| 501302 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 501303 || || 11 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 501304 || || 4 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 501305 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 501306 || || 8 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 501307 || || 17 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 501308 || || 10 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 501309 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 501310 || || 21 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 501311 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 501312 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 501313 || || 6 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 501314 || || 9 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 501315 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 501316 || || 30 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 501317 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 501318 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 501319 || || 14 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 501320 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 501321 || || 12 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 501322 || || 2 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 501323 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 501324 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#E9E9E9
| 501325 || || 24 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#E9E9E9
| 501326 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 501327 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 501328 || || 28 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 501329 || || 28 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 501330 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 501331 || || 20 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 501332 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#E9E9E9
| 501333 || || 27 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#E9E9E9
| 501334 || || 24 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 501335 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 501336 || || 24 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 501337 || || 13 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 501338 || || 26 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 501339 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 501340 || || 23 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 501341 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 501342 || || 24 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 501343 || || 14 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 501344 || || 15 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 501345 || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 501346 || || 2 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 501347 || || 29 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 501348 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 501349 || || 14 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 501350 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 501351 || || 6 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 501352 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 501353 || || 20 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 501354 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 501355 || || 17 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#d6d6d6
| 501356 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 501357 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 501358 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 501359 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#E9E9E9
| 501360 || || 21 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 501361 || || 26 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 501362 || || 26 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 501363 || || 26 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 501364 || || 11 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 501365 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 501366 || || 26 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 501367 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#d6d6d6
| 501368 || || 26 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 501369 || || 18 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 501370 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 501371 || || 30 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 501372 || || 13 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 501373 || || 8 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 501374 || || 26 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 501375 || || 13 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 501376 || || 1 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 501377 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 501378 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 501379 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 501380 || || 27 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 501381 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 501382 || || 10 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 501383 || || 16 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#E9E9E9
| 501384 || || 4 de desembre de 2013 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 501385 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 501386 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 501387 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 501388 || || 26 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 501389 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 501390 || || 26 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 501391 || || 26 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 501392 || || 26 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 501393 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 501394 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 501395 || || 15 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 501396 || || 3 de setembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 501397 || || 6 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 501398 || || 28 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 501399 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 501400 || || 27 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

501401–501500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 501401 || || 30 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 501402 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 501403 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 501404 || || 30 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#d6d6d6
| 501405 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 501406 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 501407 || || 18 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 501408 || || 22 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 501409 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 501410 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 501411 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 501412 || || 29 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 501413 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 501414 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 501415 || || 7 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 501416 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#E9E9E9
| 501417 || || 31 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 501418 || || 31 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 501419 || || 14 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 501420 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 501421 || || 12 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 501422 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 501423 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 501424 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 501425 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 501426 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 501427 || || 19 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 501428 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 501429 || || 11 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 501430 || || 11 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 501431 || || 13 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 501432 || || 19 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 501433 || || 1 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 501434 || || 29 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 501435 || || 13 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 501436 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#d6d6d6
| 501437 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 501438 || || 1 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 501439 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 501440 || || 10 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#d6d6d6
| 501441 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 501442 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 501443 || || 6 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 501444 || || 23 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 501445 || || 15 de març de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 501446 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 501447 || || 5 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#d6d6d6
| 501448 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 501449 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 501450 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 501451 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 501452 || || 8 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 501453 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 501454 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 501455 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 501456 || || 6 de juny de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 501457 || || 14 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 501458 || || 26 de setembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 501459 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 501460 || || 30 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 501461 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 501462 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 501463 || || 15 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 501464 || || 21 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 501465 || || 24 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 501466 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 501467 || || 23 d'agost de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 501468 || || 19 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 501469 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#d6d6d6
| 501470 || || 15 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 501471 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 501472 || || 9 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 501473 || || 7 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 501474 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 501475 || || 24 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 501476 || || 27 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 501477 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 501478 || || 3 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#fefefe
| 501479 || || 11 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 501480 || || 8 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 501481 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 501482 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 501483 || || 9 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 501484 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 501485 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 501486 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 501487 || || 3 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 501488 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 501489 || || 7 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 501490 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 501491 || || 21 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 501492 || || 9 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 501493 || || 18 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 501494 || || 6 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#d6d6d6
| 501495 || || 12 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 501496 || || 28 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 501497 || || 17 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 501498 || || 7 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#d6d6d6
| 501499 || || 21 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 501500 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

501501–501600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 501501 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 501502 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 501503 || || 9 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 501504 || || 20 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 501505 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 501506 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 501507 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 501508 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 501509 || || 2 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 501510 || || 22 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 501511 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 501512 || || 26 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 501513 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 501514 || || 28 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#d6d6d6
| 501515 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 501516 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 501517 || || 30 d'agost de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 501518 || || 23 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 501519 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 501520 || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 501521 || || 9 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 501522 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 501523 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 501524 || || 9 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 501525 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 501526 || || 20 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 501527 || || 22 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 501528 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 501529 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 501530 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 501531 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 501532 || || 26 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 501533 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 501534 || || 11 de març de 2008 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 501535 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 501536 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 501537 || || 5 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 501538 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 501539 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#fefefe
| 501540 || || 5 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 501541 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 501542 || || 10 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#fefefe
| 501543 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 501544 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 501545 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#C2E0FF
| 501546 || || 9 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || centaure ||  —
|-id=547 bgcolor=#fefefe
| 501547 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 501548 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 501549 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 501550 || || 22 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#FA8072
| 501551 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#fefefe
| 501552 || || 13 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#fefefe
| 501553 || || 2 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 501554 || || 6 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#fefefe
| 501555 || || 9 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#fefefe
| 501556 || || 21 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 501557 || || 30 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 501558 || || 28 de febrer de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#fefefe
| 501559 || || 25 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#fefefe
| 501560 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 501561 || || 26 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 501562 || || 6 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 501563 || || 2 de juliol de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 501564 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#fefefe
| 501565 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 501566 || || 20 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#FFC2E0
| 501567 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=568 bgcolor=#fefefe
| 501568 || || 9 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 501569 || || 16 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 501570 || || 19 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#fefefe
| 501571 || || 18 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#fefefe
| 501572 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#fefefe
| 501573 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#fefefe
| 501574 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#FA8072
| 501575 || || 31 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 501576 || || 25 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 501577 || || 19 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 501578 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 501579 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 501580 || || 29 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#C2E0FF
| 501581 || || 25 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || SDO ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 501582 || || 5 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#fefefe
| 501583 || || 22 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 501584 || || 18 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#C7FF8F
| 501585 || || 10 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || inusual ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 501586 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#fefefe
| 501587 || || 3 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 501588 || || 20 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 501589 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 501590 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 501591 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 501592 || || 30 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 501593 || || 4 de desembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#fefefe
| 501594 || || 3 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#fefefe
| 501595 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 501596 || || 16 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 501597 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#fefefe
| 501598 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 501599 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 501600 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

501601–501700 

|-bgcolor=#fefefe
| 501601 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#fefefe
| 501602 || || 30 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#fefefe
| 501603 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#fefefe
| 501604 || || 16 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 501605 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#FA8072
| 501606 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#fefefe
| 501607 || || 5 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#fefefe
| 501608 || || 14 de gener de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 501609 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 501610 || || 10 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 501611 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#FA8072
| 501612 || || 20 de desembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#fefefe
| 501613 || || 15 de setembre de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#fefefe
| 501614 || || 18 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 501615 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#fefefe
| 501616 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 501617 || || 23 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 501618 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#fefefe
| 501619 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 501620 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#FA8072
| 501621 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 501622 || || 5 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 501623 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 501624 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 501625 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#fefefe
| 501626 || || 8 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 501627 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 501628 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 501629 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#fefefe
| 501630 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 501631 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 501632 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 501633 || || 12 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#fefefe
| 501634 || || 22 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 501635 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 501636 || || 4 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#fefefe
| 501637 || || 19 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 501638 || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 501639 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 501640 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 501641 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#fefefe
| 501642 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#fefefe
| 501643 || || 28 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#fefefe
| 501644 || || 15 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 501645 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#FA8072
| 501646 || || 17 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#FFC2E0
| 501647 || || 22 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || ATE ||  —
|-id=648 bgcolor=#fefefe
| 501648 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#fefefe
| 501649 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 501650 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 501651 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 501652 || || 2 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 501653 || || 27 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#fefefe
| 501654 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#fefefe
| 501655 || || 3 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 501656 || || 28 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#fefefe
| 501657 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 501658 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#fefefe
| 501659 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 501660 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 501661 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#fefefe
| 501662 || || 2 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 501663 || || 2 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 501664 || || 2 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#FA8072
| 501665 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#fefefe
| 501666 || || 20 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#fefefe
| 501667 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#fefefe
| 501668 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 501669 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#fefefe
| 501670 || || 27 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#fefefe
| 501671 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 501672 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 501673 || || 6 de desembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#fefefe
| 501674 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 501675 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#fefefe
| 501676 || || 20 de setembre de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#fefefe
| 501677 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#fefefe
| 501678 || || 13 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 501679 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#fefefe
| 501680 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#fefefe
| 501681 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 501682 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 501683 || || 14 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 501684 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#fefefe
| 501685 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 501686 || || 13 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#fefefe
| 501687 || || 19 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#fefefe
| 501688 || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#fefefe
| 501689 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#fefefe
| 501690 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#FA8072
| 501691 || || 5 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#fefefe
| 501692 || || 2 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#fefefe
| 501693 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#fefefe
| 501694 || || 9 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 501695 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#fefefe
| 501696 || || 8 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 501697 || || 30 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 501698 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 501699 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#fefefe
| 501700 || || 2 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

501701–501800 

|-bgcolor=#fefefe
| 501701 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 501702 || || 25 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#fefefe
| 501703 || || 5 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#fefefe
| 501704 || || 19 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 501705 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#fefefe
| 501706 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 501707 || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#fefefe
| 501708 || || 24 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 501709 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 501710 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 501711 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#fefefe
| 501712 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 501713 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 501714 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 501715 || || 2 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 501716 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 501717 || || 30 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 501718 || || 2 d'octubre de 1997 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#fefefe
| 501719 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 501720 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 501721 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#fefefe
| 501722 || || 2 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#fefefe
| 501723 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#fefefe
| 501724 || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 501725 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 501726 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 501727 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#fefefe
| 501728 || || 6 de març de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 501729 || || 18 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#fefefe
| 501730 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#FA8072
| 501731 || || 3 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 501732 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 501733 || || 23 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 501734 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#fefefe
| 501735 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#fefefe
| 501736 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 501737 || || 19 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 501738 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#fefefe
| 501739 || || 30 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 501740 || || 15 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#fefefe
| 501741 || || 16 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#fefefe
| 501742 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#FA8072
| 501743 || || 6 de juliol de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 501744 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#fefefe
| 501745 || || 17 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 501746 || || 31 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#fefefe
| 501747 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 501748 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#fefefe
| 501749 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 501750 || || 31 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#fefefe
| 501751 || || 24 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#fefefe
| 501752 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 501753 || || 3 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#fefefe
| 501754 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#fefefe
| 501755 || || 30 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 501756 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 501757 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#fefefe
| 501758 || || 30 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 501759 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 501760 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 501761 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 501762 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 501763 || || 13 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 501764 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 501765 || || 8 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 501766 || || 7 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#FA8072
| 501767 || || 9 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 501768 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 501769 || || 31 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#fefefe
| 501770 || || 11 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#FA8072
| 501771 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 501772 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 501773 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 501774 || || 6 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 501775 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 501776 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 501777 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#fefefe
| 501778 || || 20 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 501779 || || 28 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 501780 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 501781 || || 4 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 501782 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#fefefe
| 501783 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 501784 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#fefefe
| 501785 || || 29 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 501786 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#fefefe
| 501787 || || 23 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 501788 || || 24 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 501789 || || 17 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 501790 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 501791 || || 12 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 501792 || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 501793 || || 14 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 501794 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#fefefe
| 501795 || || 25 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#fefefe
| 501796 || || 8 de novembre de 1991 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 501797 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 501798 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 501799 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 501800 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

501801–501900 

|-bgcolor=#fefefe
| 501801 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#fefefe
| 501802 || || 8 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#fefefe
| 501803 || || 9 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 501804 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 501805 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 501806 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 501807 || || 3 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 501808 || || 19 de novembre de 2007 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 501809 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#fefefe
| 501810 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 501811 || || 7 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 501812 || || 3 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 501813 || || 2 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#fefefe
| 501814 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#fefefe
| 501815 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 501816 || || 30 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 501817 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 501818 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 501819 || || 30 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 501820 || || 2 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 501821 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 501822 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 501823 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 501824 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 501825 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 501826 || || 9 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#FA8072
| 501827 || || 23 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 501828 || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 501829 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 501830 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 501831 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 501832 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 501833 || || 20 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 501834 || || 7 de gener de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 501835 || || 18 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 501836 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 501837 || || 24 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 501838 || || 26 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 501839 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 501840 || || 17 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 501841 || || 14 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 501842 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 501843 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 501844 || || 1 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 501845 || || 19 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 501846 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 501847 || || 14 de desembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 501848 || || 23 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 501849 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 501850 || || 5 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 501851 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 501852 || || 8 de juliol de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 501853 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#fefefe
| 501854 || || 7 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 501855 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#fefefe
| 501856 || || 29 de febrer de 2008 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 501857 || || 22 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 501858 || || 28 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#fefefe
| 501859 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 501860 || || 21 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 501861 || || 21 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 501862 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 501863 || || 1 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 501864 || || 12 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 501865 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 501866 || || 16 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 501867 || || 1 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 501868 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#fefefe
| 501869 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 501870 || || 4 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 501871 || || 16 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 501872 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 501873 || || 14 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 501874 || || 11 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#fefefe
| 501875 || || 14 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 501876 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 501877 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#FFC2E0
| 501878 || || 25 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 501879 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 501880 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 501881 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 501882 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 501883 || || 6 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 501884 || || 24 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#fefefe
| 501885 || || 16 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 501886 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#fefefe
| 501887 || || 3 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 501888 || || 11 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 501889 || || 26 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 501890 || || 26 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 501891 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 501892 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 501893 || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 501894 || || 16 de gener de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 501895 || || 2 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 501896 || || 26 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 501897 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 501898 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#fefefe
| 501899 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 501900 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

501901–502000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 501901 || || 15 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 501902 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#d6d6d6
| 501903 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 501904 || || 5 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 501905 || || 19 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 501906 || || 19 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 501907 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 501908 || || 10 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 501909 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 501910 || || 27 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#fefefe
| 501911 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 501912 || || 4 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 501913 || || 28 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 501914 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 501915 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 501916 || || 23 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 501917 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#E9E9E9
| 501918 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 501919 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 501920 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 501921 || || 18 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 501922 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 501923 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 501924 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 501925 || || 5 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 501926 || || 16 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 501927 || || 6 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 501928 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 501929 || || 24 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 501930 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 501931 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 501932 || || 6 de desembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 501933 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#FFC2E0
| 501934 || || 19 de setembre de 2007 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=935 bgcolor=#FA8072
| 501935 || || 31 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#fefefe
| 501936 || || 2 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 501937 || || 12 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 501938 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 501939 || || 15 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 501940 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 501941 || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#d6d6d6
| 501942 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 501943 || || 1 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 501944 || || 2 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 501945 || || 16 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 501946 || || 21 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 501947 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 501948 || || 31 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 501949 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 501950 || || 18 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 501951 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 501952 || || 23 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 501953 || || 20 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 501954 || || 4 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 501955 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#FA8072
| 501956 || || 13 de desembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 501957 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 501958 || || 17 de gener de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#fefefe
| 501959 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#fefefe
| 501960 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#fefefe
| 501961 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 501962 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 501963 || || 15 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#fefefe
| 501964 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 501965 || || 22 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 501966 || || 20 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#fefefe
| 501967 || || 19 de novembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 501968 || || 27 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 501969 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 501970 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 501971 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#fefefe
| 501972 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#fefefe
| 501973 || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#fefefe
| 501974 || || 15 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 501975 || || 12 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 501976 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 501977 || || 19 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 501978 || || 2 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 501979 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 501980 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#fefefe
| 501981 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#fefefe
| 501982 || || 18 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 501983 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#fefefe
| 501984 || || 19 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#fefefe
| 501985 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 501986 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 501987 || || 21 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 501988 || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 501989 || || 5 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#fefefe
| 501990 || || 12 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 501991 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#d6d6d6
| 501992 || || 1 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 501993 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 501994 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 501995 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#fefefe
| 501996 || || 9 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 501997 || || 14 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 501998 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 501999 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 502000 || || 14 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (500001)-(505000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (500001-510000)